Исраэль Каргман (; род. 23 декабря 1906 года, Бердичев, Российская империя — 17 ноября 1987 года, ) — израильский политик, депутат кнессета с 3 по восьмой созывы.

Биография 
Исраэль родился в еврейской семье Цви Каргмана и его жены Малки в Бердичеве, Российской империи, ныне Украина. В Советской России Каргман участвовал в нелегальном движении «Хе-халуц», а затем был колонистом коммуны «Ха-Мишмар» в Крыму.

За свою деятельность в 1925 году Каргман был сослан в Сибирь, где находился до 1929 года, когда репатриировался в Подмандатную Палестину. В 1930 году он женится на Ривке Гольц.

В Палестине Каргман работал рабочим в Петах-Тикве, Магдиэле и Иерусалиме. С 1938 года трудился на фабрике «Ата», возглавлял рабочий комитет предприятия. В 1950 году Каргман проходил обучение в США.

В 1956 году Каргман вошел в состав кнессета 3-го созыва, заменив Залмана Шазара, ушедшего в отставку. С 1959 по 1974 год Каргман переизбирался в кнессет 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов от фракций «МАПАЙ», «Авода», «МААРАХ».

В разное время Исраэль Каргман входил в комиссии по вопросам государственного контроля, финансовой комиссии и комиссии по труду. На протяжении четырнадцати лет Каргман возглавлял финансовую комиссию кнессета.

Исраэль Каргман скончался 17 ноября 1987 года в возрасте восьмидесяти лет.

Статьи Исраэль Каргмана публиковался в изданиях «Давар» и «Ха-Поэль ха-Цаир». У Каргмана было двое детей: Гури и Эдит.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография 1, 2, в книге Давида Тидхара «Энциклопедия первопроходцев и строителей Израиля», с. 4467−4468

Депутаты кнессета от партии МАПАЙ
Депутаты кнессета III созыва
Депутаты кнессета IV созыва
Депутаты кнессета V созыва
Депутаты кнессета VI созыва
Депутаты кнессета VII созыва
Депутаты кнессета VIII созыва
Репрессированные в СССР
Председатели финансовой комиссии кнессета